Osoby noszące nazwisko Merkel:
 Alexander Merkel (ur. 1992) – niemiecki piłkarz kazachskiego pochodzenia
 Angela Merkel (ur. 1954) – kanclerz federalna Niemiec
 Fred Merkel (ur. 1962) – amerykański motocyklista
 Friedrich Sigmund Merkel (1845–1919) – niemiecki lekarz anatom i patolog
 Gustav Merkel (1827–1885) – niemiecki kompozytor i organista
 Jacek Merkel – polski polityk
 Janusz Merkel (ur. 1953) – polski artysta malarz
 Maximilian Merkel (1918–2006) – austriacki piłkarz i trener
 Una Merkel (1903–1986) − amerykańska aktorka

Miejscowości w USA:
 Merkel – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Merkel (ang. Merkel Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder